Akademitcheskaïa (russe : Академи́ческая́я) peut faire référence à :
 Akademitcheskaïa, station de la ligne Kaloujsko-Rijskaïa du métro de Moscou ;
 Akademitcheskaïa, station de la ligne 1 du métro de Saint-Pétersbourg.